Рупилия Фаустина (; * 87; † 138) е римска аристократка.

Произход 
Дъщеря е на Салонина Матидия и суфектконсул Луций Скрибоний Либон Рупилий Фруги Бон. Има сестра – Рупилия Ания. Майка ѝ е племенница на император Траян. Нейните по-стари полусестри са римската императрица Вибия Сабина и Матидия Младша. Сестрите живеят при Траян, жена му Помпея Плотина и техния баща. Римският император Адриан е техен трети братовчед.

Фамилия 
Фаустина се омъжва за Марк Аний Вер, който е префект на Рим и консул. Те имат децата:

 Ания Галерия Фаустина или Фаустина Старша, римска императрица, омъжена за император Антонин Пий;
 Марк Аний Либон, консул;
 Марк Аний Вер (претор), женен за Домиция Луцила и баща на римския император Марк Аврелий и сестра му Ания Корнифиция Фаустина.

Жени от Древен Рим
Скрибонии